Oltre il confine è un cortometraggio documentario del 2022, scritto e diretto da Davide Cavuti.

Trama
Il documentario nasce da un’idea di Giulio Capone, Matteo Veleno e Davide Cavuti  e racconta il dramma del popolo ucraino fuggito dalla guerra, attraverso le immagini girate al confine lungo il corridoio umanitario di Medyka e all’interno della stazione Przemyśl e alcune scene di ricostruzione fiction.

Produzione 
Il documentario è stato prodotto da MuTeArt Film in collaborazione con Fondazione Pescarabruzzo e Biblioteca Luigi Chiarini - Centro sperimentale di cinematografia di Roma.

Distribuzione 
Il film è stato presentato all'interno dello spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo presso la 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Note

Collegamenti esterni 
 

Film documentari italiani